Лускунчик (значення):

 Лускунчик — інструмент для розколювання горіхової лушпини. 
 «Лускунчик і Мишачий король» — різдвяна казка Ернста Теодора Амадея Гофмана.
 Лускунчик (балет) — балет П. І. Чайковського за казкою Е. Т. Гофмана. Вперше поставлений в Санкт-Петербурзі на сцені Маріїнського театру.